Jaba – raper
 Jaba – rzeka na Węgrzech

Zobacz też 
 Dżaba